Le elezioni amministrative in Italia del 1990 si tennero il 6 e il 7 maggio, contestualmente alle elezioni regionali.

Andarono al voto 6.358 amministrazioni comunali. Furono rinnovate le amministrazioni di tutti i comuni capoluogo di provincia, eccetto Napoli (andato alle urne in occasione delle amministrative del 1987), Novara, Pavia, Belluno, Pordenone, Trieste, Ravenna, Grosseto, Siena, Ancona, Catania (amministrative del 1988), Bolzano, Roma, Matera e Reggio Calabria (amministrative del 1989).

Le amministrazioni provinciali coinvolte furono 87: in particolare, le elezioni ebbero luogo in tutte le provincie italiane, eccetto quelle di Pavia, Ravenna, Viterbo, Gorizia e Trieste, nonché le provincie autonome di Trento e Bolzano, le cui amministrazioni erano state rinnovate nel 1988. A Caserta, dove le elezioni furono annullate, le consultazioni si svolsero nuovamente nel 1991.

Risultati delle elezioni comunali

Valle d'Aosta

Aosta

Piemonte

Alessandria

Asti

Cuneo

Torino

Vercelli

Lombardia

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Mantova

Milano

Sondrio

Varese

Trentino-Alto Adige

Trento

Veneto

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Udine

Liguria

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

Comune di Savona

Emilia-Romagna

Bologna

Ferrara

Forlì

Modena

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

Toscana

Arezzo

Firenze

Livorno

Lucca

Massa

Pisa

Pistoia

Umbria

Perugia

Terni

Marche

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

Lazio

Frosinone

Latina

Rieti

Viterbo

Abruzzo

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

Molise

Campobasso

Isernia

Campania

Avellino

Benevento

Caserta

Salerno

Puglia

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

fonte

Basilicata

Potenza

Calabria

Catanzaro

Cosenza

Sicilia

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Sardegna

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Risultati delle elezioni provinciali

Piemonte

Provincia di Alessandria

Provincia di Asti

Provincia di Cuneo

Provincia di Novara

Provincia di Torino

Provincia di Vercelli

Lombardia

Provincia di Bergamo

Provincia di Brescia

Provincia di Como

Provincia di Cremona

Provincia di Mantova

Provincia di Milano

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

Veneto

Provincia di Belluno

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Venezia

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

Provincia di Udine

Liguria

Provincia di Genova

Provincia di Imperia

Provincia della Spezia

Provincia di Savona

Emilia-Romagna

Provincia di Bologna

Provincia di Ferrara

Provincia di Forlì

Provincia di Modena

Provincia di Parma

Provincia di Piacenza

Provincia di Reggio Emilia

Toscana

Provincia di Arezzo

Provincia di Firenze

Provincia di Grosseto

Provincia di Livorno

Provincia di Lucca

Provincia di Massa-Carrara

Provincia di Pisa

Provincia di Pistoia

Provincia di Siena

Umbria

Provincia di Perugia

Provincia di Terni

Marche

Provincia di Ancona

Provincia di Ascoli Piceno

Provincia di Macerata

Provincia di Pesaro e Urbino

Lazio

Provincia di Frosinone

Provincia di Latina

Provincia di Rieti

Provincia di Roma

Abruzzo

Provincia di Chieti

Provincia dell'Aquila

Provincia di Pescara

Provincia di Teramo

Molise

Provincia di Campobasso

Provincia di Isernia

Campania

Provincia di Avellino

Provincia di Benevento

Provincia di Caserta
'Elezioni annullate''

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Puglia

Provincia di Bari

Provincia di Brindisi

Provincia di Foggia

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

Basilicata

Provincia di Matera

Provincia di Potenza

Calabria

Provincia di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Provincia di Reggio Calabria

Sicilia

Provincia di Agrigento

Provincia di Caltanissetta

Provincia di Catania

Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Palermo

Provincia di Ragusa

Provincia di Siracusa

Provincia di Trapani

Sardegna

Provincia di Cagliari

Provincia di Nuoro

Provincia di Oristano

Provincia di Sassari

Note

Collegamenti esterni

1990
Amministrative